Sakartvelos varskvlavi (georgiska: საქართველოს ვარსკვლავი), tidigare Dzjeostari (ჯეოსტარი) är den georgiska versionen av Idol, som sänds på TV-kanalen Rustavi 2. Georgien var det femte före detta Sovjetlandet med att införa programmet, efter Armenien, Estland, Kazakstan och Ryssland. Serien började sändas 2006 som en Idol spin-off, men först vid den tredje säsongen, 2008, blev det möjligt att få en licens från FremantleMedia, ägaren av Idolformatet. Detta resulterade i att reglerna ändrades och följde de övriga Idolformaten, där tittarna bestämmer deltagarnas öde. Tidigare säsonger har juryn kunnat rädda en av de två sämst placerade deltagarna i slutet av varje avsnitt. Programmet under namnet Dzjeostari lades ner efter sin sjätte säsong och gjordes om under det nya namnet Sakartvelos varskvlavi som började sändas år 2012.

4:e säsongen
Den fjärde säsongen av Dzjeostari startade i oktober 2009, och avslutades med finalen den 31 december 2009. Tävlingen vanns av Nodiko Tatisjvili, före tvåan Vajha Mania, och trean Datuna Mgeladze.

5:e säsongen
Den femte säsongen av Dzjeostari inleddes i oktober 2010, och avslutades med en final den 27 december 2010. Slutligen stod Otar Nemsadze som segrare, efter att ha besegrat den andra finalisten Sopo Gelovani i finalen. Nemsadze vann med hela 66,2% av rösterna, medan Gelovani fick 33,8%. Med detta blev Otar Nemsadze tredje man att vinna tävlingen. Ingen kvinna har vunnit tävlingen sedan de två första säsongerna.

Innan veckofinalen den 15 november hoppade Levan Kbilasjvili av tävlingen efter eget beslut. Den person som senast röstades ut fick då hoppa in i tävlingen igen, alltså Indira Dzjgernaia.
Innan veckofinalen den 29 november valde Ani Siradze att lämna tävlingen efter eget beslut. Natia Dumbadze som röstats ut veckan innan fick därför hoppa in i tävlingen igen.

6:e säsongen

Se även
Nitjieri

Externa länkar
Dzjeostaris officiella webbplats

Källor

TV-seriestarter 2006
Georgiska TV-program
Musik i Georgien
Reality-program